Villa Elisa puede referirse a cualquiera de las siguientes localidades:

 Villa Elisa (La Plata), en el partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Villa Elisa (Córdoba), en la provincia de Córdoba, Argentina.
 Villa Elisa (Entre Ríos), en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Villa Elisa (Paraguay), en Paraguay.
 Villa Elisa (República Dominicana), en la República Dominicana.